Bo z dziewczynami – piosenka Jerzego Połomskiego, wydana w 1973 roku.
 Bo z dziewczynami – album Jerzego Połomskiego, wydany w 1975 roku.